Ку́шка — дерев'яний кухоль, футляр, у якому косарі тримають гострильний брусок. У кушці разом з наждачним бруском (замість якого колись слугувала мантачка) поміщався також мусак — металевий стрижень для правлення леза коси. У кушку могли наливати воду, щоб тримати точильний брусок змоченим.

Топоніми 

 Кушка — колишня назва м. Серхетабат у Туркменії
 Кушка — колишня назва села Гіжига в Росії, Магаданська область

Річки 
 Кушка — притока річки Мургаб
 Кушка — притока Межі
 Кушка — притока Ухтоми

Пароніми 
 Кукша

Примітки 

